CAN kan syfta på: 

 CAN – landskod enligt ISO 3166-1 för Kanada 
 CAN – en databuss som främst är avsedd för fordon, men som numera även används i andra sammanhang, se Controller Area Network
 CAN – informationsspridning och kartläggning av drogvanor, se Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 CAN – en amerikansk organisation grundad 1978, gick i konkurs på 1990-talet och tillgångarna övertogs av Scientologikyrkan, se Cult Awareness Network

Se även
 Can